Fort Independence heißen folgende geographische Objekte: 

 Fort Independence (Kalifornien), Fort der US-Kavallerie während der 1860er Jahre
 Fort Independence (Colorado), ehemaliger Grenzhandelsposten nahe dem heutigen Pueblo, Vereinigte Staaten
 Fort Independence (Massachusetts), Befestigungsanlage auf Castle Island, Vereinigte Staaten
 Fort Independence (Missouri), Startpunkt des Oregon Trail, Vereinigte Staaten
 Fort Independence (Nebraska), Militäreinrichtung in den 1900er Jahren, Vereinigte Staaten
 Fort Independence (Vermont), kleine Befestigung an der Küste des Lake Champlain, Vereinigte Staaten
 Fort Independence (New York), Fort aus der Revolutionszeit in der Bronx, Vereinigte Staaten